Szirmai László (1905–1929) újságíró, költő
 Szirmai László (1935–) dalszerző